Syncratus är ett släkte av fjärilar. Syncratus ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vecklare
Syncratus